Ормениш има више значења:

 Ормениш (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Ормениш (Брашов), насеље у округу Брашов у Румунији
 Ормениш (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Општина Ормениш (Брашов), општина у округу Брашов у Румунији